Juno kan syfta på:
 Juno – den högsta gudinnan i den romerska mytologin
 Juno (namn) – kvinnonamn
 Juno (artist) (1987–), en finsk rapartist 
 Juno (botanik) – en växtfamilj
 Juno (film) – en film med Ellen Page i huvudrollen
  – ett svenskt passagerarfartyg
  – ett finländskt passagerarfartyg
 Juno (rymdsond) – rymdsond använd i utforskandet av Jupiter
 Juno Award – ett kanadensiskt filmpris
 Juno Temple (1989–), en brittisk skådespelare
 3 Juno – en av de största asteroiderna

Geografi

Frankrike 

 Juno Beach – var kodnamnet för en av de fem landsättningsplatserna vid invasionen av Normandie på D-dagen, 6 juni 1944, under andra världskriget

Mexiko 

 Juno, Mexiko, ort, Oaxaca, Matías Romero Avendaño, 

Robotskapade Mexikoförgreningar